Фелиу () — каталанская фамилия.

Известные носители:
 Вивес-и-Фелиу, Хуан Мигель де (ум. 1809) — испанский генерал.
 Розель-и-Фелиу, Александре (род. 1964) — испанский предприниматель, президент ФК «Барселона» (2010—2014).
 Фелиу, Нурия (1941—2022) — испанская каталонская певица и актриса.
 Шуметра Фелиу, Жорди (род. 1985) — испанский футболист.